Bergom kan avse:

Platser 
 Bergom – ort i Nätra socken, Örnsköldsviks kommun
 Bergom, Sundsvalls kommun – ort i Tuna socken, Sundsvalls kommun
 Bergom, Belgien – ort i kommunen Herselt, Belgien 
 Lac Bergom – sjö i Kanada

Personer 
 Maria Bergom Larsson, svensk författare, filosofie doktor i litteraturvetenskap
 Matts Bergom Larsson, svensk direktör i SAF 1946-51, VD i Verkstadsföreningen 1951-73
 Jesper Bergom-Larsson,  svensk skådespelare, filmproducent, manusförfattare och filmkonsulent

Se även 
 Bergamo